Scipione Africano (235 a.C.-183 a.C.) – politico e generale romano
 Scipione Africano minore (185 a.C.-129 a.C.) – militare e romano
 Scipione Africano – incrociatore della Marina italiana